O termo pechincha pode referir-se a:

Pechincha - algo barato; mercadoria cujo preço está excepcionalmente reduzido.
Pechincha - bairro da cidade do Rio de Janeiro, Brasil.

Desambiguação